Reversibilität bzw. das Adjektiv reversibel (von  ‚umgekehrt‘) bezeichnet:
 in der Physik eine umkehrbare thermodynamische Zustandsänderung; siehe Reversibler Prozess
 in der Chemie einen umkehrbaren Vorgang; siehe Reversible Reaktion
 Fähigkeit, einen Ablauf im Geiste umzukehren; siehe Reversibilität (Psychologie)
 in der Denkmalpflege die Anforderung, einen Eingriff rückgängig machen zu können; siehe Restaurierung#Reversibilität des Eingriffs
 in der Medizin die Restitutio ad integrum, also die Wiederherstellung der Gesundheit nach Abklingen einer Krankheit

Siehe auch:
 Irreversibel (Begriffsklärung)
 Revers (Begriffsklärung)
 Enzymhemmung#Reversible Enzymhemmung
 Reversibilität im Sinne von reversiblem Recht, gelegentliche Falschschreibung von revisiblem Recht, siehe Revision (Recht)